Цыплёнок — многозначный термин.
 Цыплёнок (мн. ч. цыплята) — птенец курицы и петуха, или вообще любой птицы отряда курообразных.
 Цыплёнок — кушанье, приготовленное из птенца курицы, например, цыплёнок табака.
 Цыплёнок — иносказательно о наивном, неопытном юноше или девушке.
 Цыплёнок — фигура в добуцу сёги.

 «Цыплёнок жареный» — советская и российская городская фольклорная песня (1918).
 Цыплёнок Цыпа — главный герой одноимённого американского мультфильма (2005).

См. также 
 Чикен — поселение на Аляске (США), названное в честь птенцов тундряной куропатки.
 Цыплята (значения)